Бакке́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Баккетти, Андреа (род. 1977) — итальянский пианист.
  (род. 1988) — итальянский регбист.
  (1923 – 1979) — итальянский футболист.
  (род. 1925) — итальянский футболист.
  (род. 1993) — итальянский футболист.
  (1817 – 1890) — итальянский медик и учёный.